

Santos e beatos cristãos 
 Bento de Núrsia
 Bento de Aniane — chamado "Segundo Bento"
 São Benedito ou Benedito, o Mouro
 Papa Bento I (575–579)
 Papa Bento II (684–685)
 Papa Bento XI (1303–1304)

Brasil

Municípios 
 São Bento (Maranhão)
 São Bento (Paraíba)
 São Bento Abade — em Minas Gerais
 São Bento do Norte — no Rio Grande do Norte
 São Bento do Sapucaí — em São Paulo
 São Bento do Sul — em Santa Catarina
 São Bento do Tocantins
 São Bento do Trairi — no Rio Grande do Norte
 São Bento do Una — em Pernambuco

Bairros 
 São Bento (Belo Horizonte)
 São Bento (Fortaleza)

Clubes de futebol 
 Esporte Clube São Bento — de Sorocaba

Portugal

Freguesias 
 São Bento (Angra do Heroísmo)
 São Bento (Porto de Mós)
 São Bento de Ana Loura — no concelho de Estremoz
 São Bento do Ameixial — no concelho de Estremoz
 São Bento do Cortiço — no concelho de Estremoz
 São Bento do Mato — concelho de Évora
 Vila Nova de São Bento — no concelho de Serpa

Edifícios 
 Palácio de São Bento — onde funciona o parlamento português e se situam as residências oficiais do Primeiro-ministro e do Presidente da Assembleia da República
 Estação Ferroviária de Porto - São Bento — estação ferroviária no Porto, Portugal
 Estação São Bento (Metro do Porto) — estação ferroviária no Porto, Portugal
 Estação São Bento (Metrô de São Paulo) — estação ferroviária da cidade de São Paulo, Brasil

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de santos